

Geografie 
 Tone (district), Japans district in Gunma

Plaatsen 
 Tone (Gunma), voormalige Japanse plaats in Gunma, opgegaan in Numata
 Tone (Ibaraki), Japanse plaats in Ibaraki

Rivieren 
 Tone (Australische rivier), rivier in West-Australië
 Tone (Britse rivier), rivier in Somerset
 Tone (Japanse rivier), rivier in de Kanto-regio
 Tone (Nieuw-Zeelandse rivier), rivier op Zuidereiland

Personen 
 Franchot Tone, Amerikaans acteur
 Yasunao Tone, Japans kunstenaar

Overig 
 Tone (kruiser), Japanse zware kruiser